Юледур — название населённых пунктов в России:

 Юледур — село в Куженерском районе Марий Эл.
 Юледур — деревня в Советском районе Марий Эл.